Lanius – rodzaj ptaka z rodziny dzierzb (Laniidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Eurazji, Afryce, Ameryce Północnej i na Nowej Gwinei.

Morfologia 
Długość ciała 17–31 cm; masa ciała 14,5–100 g.

Systematyka

Nazewnictwo 
 Lanius:  „rzeźnik”, od laniare „rozerwać na kawałki”.	
 Corvinella: zdrobnienie epitetu gatunkowego Lanius corvinus . Gatunek typowy: Lanius corvinus .
 Urolestes:  oura „ogon”; λῃστης lēistēs „złodziej” (tj. dzierzba), od λῃστευω lēisteuō „kraść”. Gatunek typowy: Lanius melanoleucus .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:

Przypisy 

Dzierzby